Pizzo dell’Uomo ist der Name zweier Schweizer Berge im Gotthardmassiv:
 Pizzo dell’Uomo (2662 m), Kanton Tessin, nahe Lukmanierpass
 Pizzo dell’Uomo (2685 m), Kantone Uri und Tessin, nahe Gotthardpass